Et mønster kan have flere betydninger:
 Mønster (dæk) – Formen på et dæks overflade.
 Mønster – betegnelse for regelmæssigt gentagne geometriske figurer, fx cirkler, trekanter og firkanter.
 En "tegning" på fx stof – fx skotskternet.
 En vejledning- også kaldet et snitmønster til hvordan man skal fremstille tøj (fx hvordan stoffet skal klippes ud eller en strikke- eller hækleopskrift).
 Den måde hvorpå noget udvikler sig på, og som tilsyneladende følger en bestemt plan.